В Санкт-Петербурге имеются несколько улиц с названием проспект Ленина:
 Проспект Ленина (Володарский)
 Проспект Ленина (Зеленогорск)
 Проспект Ленина (Колпино)
 Проспект Ленина (Красное Село)
 Проспект Ленина (Кронштадт)
 Проспект Ленина (Ольгино)
 Проспект Ленина — прежнее (1933—1944) название Пискарёвского проспекта.
 См. также 
 Ленинский проспект (Санкт-Петербург)
 Улица Ленина (Санкт-Петербург)

Улицы, названные в честь Владимира Ленина